Ке́рри Фокс (, род. 30 июля 1966, Веллингтон, Новая Зеландия) — новозеландская актриса и сценарист, наиболее известная по своим ролям в фильмах «Неглубокая могила», «Яркая звезда», «Ангел за моим столом» и «Интим», за последний из которых Керри получила премию «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль в 2001 году.

Биография 
Родилась 30 июля 1966 года в Веллингтоне, Новая Зеландия. Керри приобрела широкую известность, снимаясь в независимом кино и на телевидении.

Первым появлением актрисы стала эпизодическая роль в телесериале «Байки из склепа» в 1989 году, сразу за ней последовало также эпизодическое появление в сериале «Ночь красного охотника», где Керри сыграла офицера полиции.

В 1990 году Керри Фокс дебютировала в кино, получив роль в драме новозеландского режиссёра Джейн Кэмпион «Ангел за моим столом». Данная картина — экранизация автобиографии писательницы Дженет Фрейм, где Керри исполнила главную роль взрослой Дженет, получила положительные отзывы критики и ряд призов на кинофестивалях, в том числе и на фестивале в Венеции. Керри Фокс удостоилась награды «Золотой колос» на Вальядовильском кинофестивале. Далее Керри появилась в мини-сериале Дэнни Бойла «Девственницы мистера Ро» 1993 года, за ним следовали малоуспешные новозеландские фильмы.

Через год к Керри Фокс пришёл настоящий успех, она снялась в дебютной картине Дэнни Бойла «Неглубокая могила» вместе с Юэном Макгрегором и Кристофером Экклестоном. «Неглубокая могила» — чёрная комедия о трех друзьях: Алексе Лоу (Юэн Макгрегор), Дэвиде Стивенсоне (Кристофер Экклестон) и Джульетте Миллер (Керри Фокс), которые делят квартиру в Эдинбурге, но, нуждаясь в четвёртом сожителе, дают объявление в газету. К ним подселяется загадочный Хьюго, но через несколько дней умирает от передозировки наркотиков, оставляя полный чемодан денег.
 
Следующие четыре года не были такими же успешными для Керри Фокс — она появилась в телевизионном фильме «Деревенский роман», в картине «Добро пожаловать в Сараево» Майкла Уинтерботтома вместе с Вуди Харрельсоном, в нескольких австралийских фильмах.
В 1998 году Керри сыграла роль второго плана в фильме По-Чин Леонга «Мудрость крокодилов», главные роли в фильме исполнили Джуд Лоу и Элина Лёвенсон. Следующим успешным проектом для Керри стала драма «Интим», за которую она получила премию «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль в 2001 году.
С 2000 годов Керри Фокс снимается в основном в независимом кино и в телевизионных фильмах.

В 2009 году Керри появилась в роли матери главной героини в фильме «Яркая звезда» Джейн Кэмпион. В этом же году сыграла главную роль в фильме «Буря» Ханса-Кристиана Шмида.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Киноактрисы Новой Зеландии